Ryan Cochrane puede referirse a:

 Ryan Cochrane (futbolista) (1983-), exfutbolista estadounidense;
 Ryan Cochrane (nadador) (1988-), nadador canadiense; o
 Ryan Cochrane (piragüista) (1983-), piragüista canadiense.